

Ход соревнований 
Чемпионкой Европы 1990 года и мира 1991 года на дистанциях 100 и 200 метров была немка Катрин Краббе. После объединения ГДР и ФРГ в 1990 году спортивные власти Германии озаботились проблемой допинга в бывшей ГДР. Чтобы избежать допинг-теста, Краббе и некоторые её подруги по команде готовились к Олимпиаде в Южной Африке. Когда Германия отправила в ЮАР команду допинг-контроля, тест дал отрицательные результаты, однако позднее было объявлено, что все анализы мочи были подложны (принадлежали одному человеку). Все спортсменки, сдавшие подложные анализы были дисквалифицированы, затем после апелляции ИААФ отменила дисквалификацию, но Катрин Краббе, испытавшая из-за этих событий значительные психологические нагрузки, не смогла участвовать в Олимпийских играх. В июле 1992 года повторный анализ дал положительный результат на кленбутерол. После этого Краббе больше не появлялась на беговой дорожке.

В условиях, когда лидер не участвовал в соревнованиях, явных фаворитов не было. Серебряным призёром чемпионата мира 1991 года была Гвен Торренс, лидером мирового сезона 1992 года — Мерлин Отти из Ямайки. Однако олимпийское золото завоевала американка Гейл Диверс в равной борьбе, где первое и третье место разделили всего 0,02 секунды. Диверс выиграла всего сотую у Джульет Катберт с Ямайки, а та выиграла сотую у Ирины Приваловой. Следом с интервалами в 0,02 секунды шли Торренс и Отти. Вскоре после финиша Торренс обвинила победительниц в нарушении антидопинговых правил, заявив, что «две из трёх медалисток принимали допинг», не уточняя, кто именно. Через несколько дней, выиграв золото на дистанции 200 метров, она сняла эти обвинения.

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:

Результаты

Восьмёрка лучших 
Барселона, Олимпийский стадион, 01.08.1992

 Предварительные забеги Барселона, Олимпийский стадион, 31.07.1992

Четвертьфиналы 
Барселона, Олимпийский стадион, 31.07.1992

 Полуфиналы Барселона, Олимпийский стадион, 01.08.1992

Финал 
'''Барселона, Олимпийский стадион, 01.08.1992

Ветер: −1,0 м/c

Примечания 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992
Ж